Das Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (auch Beat Covid-19 Turnier) war ein Eishockeyturnier für Nationalmannschaften, das vom 15. bis 21. Mai 2021 in der slowenischen Landeshauptstadt Ljubljana ausgetragen wurde. Das vom slowenischen Eishockeyverband Hokejska zveza Slovenije (HZS) organisierte Turnier diente als Ersatzveranstaltung für das aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagte Weltmeisterschaftsturnier der Division IA.

Den Turniersieg sicherte sich die gastgebende slowenische Mannschaft, die alle ihre fünf Turnierspiele gewann, vor Österreich und Frankreich. Den Grundstein dafür legten sie bereits in den ersten beiden Turnierspielen, als sie die direkten Konkurrenten schlagen konnten.

Modus 
Die sechs teilnehmenden Mannschaften spielten im Modus Jeder-gegen-Jeden.

Teilnehmer 
Folgende sechs Nationalmannschaften nahmen am Turnier teil:

Zu dem Turnier wurden die qualifizierten Nationalmannschaften der Division IA eingeladen. Die ungarische Nationalmannschaft und später auch Südkorea sagten ihre Teilnahme aufgrund von Bedenken wegen der COVID-19-Pandemie ab. Sie wurden durch die polnische Auswahl und die Ukraine als Teilnehmer aus der Gruppe B der Division I ersetzt.

Austragungsort

Turnierverlauf 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Statistik

Beste Scorer 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: TurnierbestwertErfasst werden nur Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit eines Teams absolviert haben. Sortiert nach Fangquote (Sv%).

Einzelnachweise 

Eishockeyturnier in Slowenien
Eishockeywettbewerb in Ljubljana
Eishockeyveranstaltung 2021